Nikto může být:

 Nikto (Star Wars) – fiktivní druh ve Start Wars
 Nikto Web Scanner – bezpečnostní software